De 5 kilometer mannen op de Wereldkampioenschappen openwaterzwemmen 2009 vond plaats op 21 juli 2009 in Lido di Ostia, Italië. Titelverdediger was de Duitser Thomas Lurz.

Uitslag

Bronvermelding 
 Uitslag

Mannen 05